Ołeksandr Jacenko (futsalista) – ukraiński futsalista
 Ołeksandr Jacenko (ur. 1985) – ukraiński piłkarz